Die Irish League 1939/40 war die 46. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga und zugleich die letzte vor einer siebenjährigen kriegsbedingten Unterbrechung. Belfast Celtic wurde zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt 13. Mal Meister.

Modus 
Qualifiziert waren die 14 Mannschaften aus der Vorsaison. Sie spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1939/40
Fußballsaison 1939/40